McKean (Pensilvânia)
 Condado de McKean
 Ilha McKean

Desambiguações de topônimos